Bernd Schulte ist der Name folgender Personen:

* Bernd Schulte (Maler) (1908–1972), deutscher Maler
 Bernd Schulte (Politiker) (* 1949), deutscher Politiker
 Bernd Schulte (Staatssekretär) (* 1985), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:

 Bernt Schulte
 Bernhard Schulte